Борис Бондаренко:
 Бондаренко, Борис Андреевич — генерал-майор
 Бондаренко, Борис Егорович (1940—1993) — советский писатель.
 Бондаренко, Борис Иванович (1938—2020) — советский физик, академик НАНУ.
 Бондаренко, Борис Константинович (род. 1955) — советский и казахстанский футболист.
 Бондаренко, Борис Романович (1921—1983) — советский промышленный деятель, инженер-конструктор, доктор технических наук.